Макиналли — шотландская фамилия. Известные носители:
 Макиналли, Алан (род. 1963) — шотландский футболист, нападающий.
 Макиналли, Джим (род. 1964) — шотландский футболист, полузащитник.